Себастиан () — личное имя и фамилия.

Личное имя 
 Себастиан (ум. 413) — римский император-узурпатор в Галлии в 412—413 годах.
 Себастиан (ум. 378) — римский полководец IV века.
 Себастьян I (1554—1578) — король Португалии из Ависской династии.

Фамилия 
 Себастиан, Дороти (1903—1957) — американская актриса.
 Себастиан, Тим (род. 1952) — британский журналист, телеведущий.
 Себастиан, Тим (род. 1984) — немецкий футболист. См. также 
 Себастьян